Роанн, Роан (фр. Roanne) — многозначный термин.

 Роан (также Роанн)— город во французском департаменте Луара, на одноимённой реке, в 80 км к северо-западу от Лиона. 
 Роанн — округ во Франции в регионе Рона-Альпы; департамент округа — Луара. 
 «Роан» — французский баскетбольный клуб из города Роан.
 
 Роанн, Андре (1896—1959) — французский киноактёр.

См. также 
 Роан-Сен-Мари — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь; департамент — Канталь.